

Бобровиця — присілок, Тотемський район, Вологодська область

Бобровиця — місто, Чернігівська область
 Бобровиця — станція Південно-Західної залізниці